Mozgowo bzw. Mózgowo sind polnische Ortsnamen:
 Mozgowo (Zalewo), Ort in der Gmina Zalewo, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Nosewitz, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Mózgowo (Iława), Ort in der Gmina Iława, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Mosgau, Kreis Rosenberg, Westpreußen